Tommi Satosaari (* 17. Februar 1975 in Jyväskylä) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeytorwart, der über viele Jahre für seinen Heimatverein JYP Jyväskylä in der finnischen SM-liiga aktiv war. In Deutschland spielte er für den REV Bremerhaven.

Karriere 
Satosaari begann seine Karriere zu Beginn der neunziger Jahre in den Jugendmannschaften von JyP HT und debütierte in der Saison 1993/94 als Ersatztorhüter in der Kampfmannschaft der SM-liiga. Nach einem Jahr bei FPS Forssa in der 1. Division hatte er 1997 seinen ersten Einsatz in der höchsten finnischen Spielklasse. Bis zur Saison 1999/2000 konnte er sich allmählich durchsetzen, entschloss sich jedoch für einen Wechsel ins Ausland und unterzeichnete einen Vertrag bei dem britischen Club Newcastle Vipers aus der Ice Hockey Superleague. 

In den folgenden Jahren wechselte Satosaari mindestens einmal pro Saison das Team und spielte unter anderem für den REV Bremerhaven in der 2. Eishockey-Bundesliga und den HDD Olimpija Ljubljana in der slowenischen Eishockeyliga. 2005 kehrte er nach Finnland zurück und verbrachte nach einer kurzen Zeit bei seinem Heimatclub JYP Jyväskylä drei Jahre bei den Pelicans Lahti, wo er allerdings nie über die Position des Ersatztorhüters hinauskam. In der Spielzeit 2008/09 wechselte er zu den Diables Rouges de Briançon in die französischen Ligue Magnus und wurde dort als bester Torhüter der Saison ausgezeichnet. Im Sommer 2009 wurde er von Alba Volán Székesfehérvár unter Vertrag genommen, nachdem Levente Szuper sich für ein Engagement bei den Hannover Scorpions entschieden hatte. In der Saison 2009/10 gewann er mit seiner Mannschaft den ungarischen Meistertitel. Nachdem er auch die folgende Spielzeit bei Alba Volán begonnen hatte, wechselte er im Januar 2011 zu IF Troja-Ljungby aus der HockeyAllsvenskan, der zweiten schwedischen Spielklasse. Am Saisonende wurde dort sein Vertrag jedoch nicht verlängert und Satosaari beendete seine Karriere.

In der Saison 2016/17 absolvierte er einige Partien für die Abu Dhabi Storms aus der Eishockeyliga der UAE.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2004 Slowenischer Meister mit dem HDD Olimpija Ljubljana
 2009 Teilnahme am All-Star Game der französischen Ligue Magnus
 2009 Bester Torwart der Ligue Magnus (Trophée Jean Ferrand)
 2010 Ungarischer Meister mit Alba Volán Székesfehérvár

Karrierestatistik

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 
 
 

Eishockeytorwart (Tampereen Ilves)
Eishockeytorwart (JYP Jyväskylä)
Eishockeytorwart (Porin Ässät)
Eishockeytorwart (Fischtown Pinguins Bremerhaven)
Eishockeytorwart (Järvenpään Haukat)
Eishockeytorwart (Newcastle Vipers)
Eishockeytorwart (Pelicans)
Eishockeytorwart (Forssan Palloseura)
Eishockeytorwart (HDD Olimpija Ljubljana)
Eishockeytorwart (Alba Volán Székesfehérvár)
Eishockeytorwart (Diables Rouges de Briançon)
Slowenischer Meister (Eishockey)
Ungarischer Meister (Eishockey)
Finne
Geboren 1975
Mann